Il termine Grüber e la sua variante grafica Grueber possono assumere diversi significati.

Astronomia 
 26355 Grueber – asteroide della fascia principale

Persone 
 Johann Grueber (1623-1680) – missionario austriaco
 Benno Grueber (1759-1796) – compositore tedesco
 Bernhard Grueber (1807-1882) – architetto tedesco
 Jacques Grüber (1870-1936) – artista francese
 Heinrich Grüber (1891-1975) – teologo e pacifista tedesco
 Klaus Michael Grüber (1941-2008) – regista tedesco
 Almuth Grüber (1981) – triatleta tedesca

Pagine correlate 
Gruber